Casey Calvert (Flórida, ) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2012, aos 22 anos de idade.

Biografia

Embora nascida em Baltimore Maryland, Casey Calvert foi criada em Gainesville Flórida no seio de uma família judia ortodoxa. No ensino médio, ela jogava futebol e praticava ginástica rítmica. Ela estudou na Universidade da Flórida, onde formou-se Magna Cum Laude com um diploma de bacharel em estudos audiovisuais sobre adolescentes e o estudo de zoologia e antropologia, e escreveu artigos sobre pornografia para o The Huffington Post.

Calvert começou a trabalhar como modelo e modelo fetichista em seus primeiros anos de universidade. Ele escolheu seu nome artístico em homenagem ao seu professor Clay Calvert, professor de Direito de Mídia em seu segundo ano de carreira. Ela estreou como atriz pornô em novembro de 2012, aos 22 anos de idade, sendo sua primeira cena para o SexArt Studio.

Ligações externas

 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Roteiristas dos Estados Unidos
Naturais da Flórida